Elżbieta Ludwika Wittelsbach (ur. 13 listopada 1801 w Monachium, zm. 14 grudnia 1873 w Dreźnie) – księżniczka bawarska, królowa Prus.

Elżbieta urodziła się w Monachium jako 3. dziecko króla Bawarii – Maksymiliana I Józefa i księżniczki Karoliny Fryderyki. Była siostrą bliźniaczką królowej Saksonii – Amelii oraz siostrą królowej Saksonii – Marii, arcyksiężnej austriackiej Zofii i księżniczki Ludwiki – matki cesarzowej Elżbiety. Była przyrodnią siostrą króla Bawarii – Ludwika I i cesarzowej Austrii – Karoliny.

19 listopada 1823 roku wyszła za księcia Fryderyka Wilhelma następcę tronu pruskiego, który jednak był chory i nie rokował szans na potomstwo. Łączyły ich za to wspólne zainteresowania i zamiłowanie sztuki. W 1830 roku Elżbieta przeszła na protestantyzm.

Gdy w 1840 roku jej mąż został królem Prus, nigdy (w przeciwieństwie np. do siostry Zofii) nie wtrącała się do polityki, aktywna była jedynie w kwestii dobrych stosunków z dworem austriackim, na którym przecież były dwie jej siostry i siostrzenica.

Po śmierci Fryderyka Wilhelma zamieszkiwała w pałacach Sanssouci, Charlottenburg i Stolzenfels podarowanych jej przez cesarza Wilhelma I, z którym była zaprzyjaźniona. W tym czasie poświęcała się pracy charytatywnej.

W czasie wizyty u siostry w Saksonii, w 1873 roku, zmarła w Dreźnie.

Elżbieta Ludwika Wittelsbach
Bliźnięta
Konwertyci na protestantyzm
Ludzie urodzeni w Monachium
Elżbieta Ludwika Wittelsbach
Urodzeni w 1801
Zmarli w 1873